Nawabs d'Oudh
 Saadat Ali Khan I, 1732-1739
 Saadat Ali Khan II, 1798-1814